Niger je lahko:

 Niger - država
 Niger (reka)
 Niger (zvezna država) (Nigerija)
 HMS Niger